Chaudhry, Choudhry oder Chowdhry ist der Familienname folgender Personen:
 Anwar Chowdhry (1923–2010), pakistanischer Sportfunktionär
 Fazal Ilahi Chaudhry (1904–1982), pakistanischer Politiker und Präsident Pakistans von 1973 bis 1978
 Fawad Chaudhry, pakistanischer Politiker, Bundesminister für Information und Rundfunk
 Hamza Choudhury, englisch-bangladeschischer Fußballspieler
 Iftikhar Muhammad Chaudhry (* 1948), oberster Richter Pakistans von 2005 bis 2007
 Mahendra Chaudhry (* 1942), fidschianischer Politiker
 Mahima Chaudhry (* 1973), indisches Topmodel und Schauspielerin
 Sujit Choudhry (* 1970), kanadischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wajid Ali Chaudhry (* 1981), pakistanischer Badminton-Spieler
 Zulfiqar Ali Chaudhry (* 1979), deutscher Rapper, siehe Ali As

Siehe auch:
 Chaudhuri